Windows Vista Starter Edition é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, série do Windows Vista, sendo o sucessor do Windows XP Starter Edition. É um sistema limitado e o único da série Vista que permite funcionar em computadores com 384 MB de RAM, ao invés de 512 MB exigidos por outras edições como o Home Basic, sendo que se recomenda pelo menos 1 GB de RAM para um desempenho razoável em todas as edições do Windows Vista, incluindo a Starter.

O nome Starter quer dizer iniciante e, por isso, destina-se a usuários iniciantes em informática.
A designação Starter é uma simplificação do nome Windows Vista Home Starter isso se dá pelo fato de ser uma versão mais enxuta do Home Basic, versão essa que por si só, já tinha algumas das funções removidas.

O Starter oferece uma alternativa legal para os países emergentes, os que mais utilizam cópias piratas do sistema. Essa edição do Vista é severamente limitada: por exemplo, permite que um usuário execute somente três aplicativos com uma interface do usuário por vez, não aceita conexões de rede de entrada (ou seja, seu computador acessa todos os arquivos dos micros na rede, mas nenhum acessa os seus), e a memória física é limitada a 1 GB. Adicionalmente, somente processadores Celeron , Pentium IV e Pentium-Dual-Core da Intel e Duron, Sempron e Geode da AMD são suportados; além de outras inúmeras desvantagens.

Marca d'água

Esta versão do programa possui uma característica muito comum em softwares shareware: uma marca d'água com o logotipo do Windows e o texto "Windows Vista Starter" aparecem sempre acima de todos os programas em execução ao lado direito embaixo, com cerca de 4 cm de largura por 2 cm de altura, um sinal gráfico que pode atrapalhar o uso do sistema em determinadas condições. Esta marca d'água não é exibida apenas em programas que estejam sendo executados em tela cheia.

Limitações do Vista Starter Edition

Só reconhece até 1 GB de memória RAM mas com o SP1 passou a reconhecer 2GB. Você até pode instalar mais memória no PC, mas o Vista não reconhecerá a memória adicional (a Microsoft havia anunciado que o Starter só reconheceria até 512 MB, mas aparentemente eles voltaram atrás depois de inúmeras críticas);
Apenas 3 programas ao mesmo tempo: o sistema suporta que apenas três programas independentes sendo que cada programa poderá abrir até 3 janelas (programas desenvolvidos por outra companhia senão a própria Microsoft) sejam rodados simultaneamente;
Interface simples: ao invés de apresentar o efeito visual de transparência do Aero, ele traz apenas a interface Vista Basic que economiza memória;
É a única versão do Vista que não possui versão de 64 bits – como o principal diferencial de versões de 64 bits é poder acessar mais do que 4 GB de RAM, este recurso não faz sentido, visto que esta versão do Vista está limitada a 1GB e destina-se a computadores de baixo custo;
Só reconhece discos rígidos de até 160 GB mas com o SP1 passou a reconhecer 256GB. Você pode instalar um disco rígido maior no seu micro, mas o Vista só vai conseguir particioná-lo (isto é, reconhecê-lo) como sendo um disco de 256GB (a Microsoft havia anunciado que o Starter só reconheceiria discos de até 120 GB, mas isso foi alterado);
Não possui Compartilhamento de Conexão com a Internet, Compartilhamento de arquivos, Compartilhamento de impressoras;
Não possui suporte a instalação de novos idiomas;
Não possui os mesmos Papeis de Parede das outras versões do Windows Vista;
Possui tela de logon de cor esverdeada presente nas versões do Windows Server 2008 diferente das outras edições que é o Aurora Logon;
Não possui o Windows Vista Upgrade Adivisor que está disponível somente nas versões Home Basic, Home Premium e Business e Enterprise;
É possível criar contas de usuários, mas ele não suporta a troca rápida de usuários;
Limitação de softwares: não vem com o Windows Media Center, Windows DVD Maker, Mahjong Titans, Chess Titans e InkBall;
Apesar de reconhecer discos rígidos híbridos (isto é, discos com memória flash de SSD para ser usada como cache de disco) e SSD –  A tecnologia conhecida como ReadyDrive – o Vista Starter não possui o recurso;
Não suporta o novo modelo de drivers de vídeo do Windows Vista (WDDM, Windows Display Driver Model) com isso, os efeitos de animação e 3D não funcionam;
Não possui diferenciação dos níveis de pedidos de E/S (entrada/saída). As demais versões do Vista diferenciam pedidos de E/S em baixa prioridade, alta prioridade e importante, para otimizar o micro e garantir uma melhor resposta do sistema;
Não suporta controles do Xbox 360;
Não vem com o Windows SlideShow;
Não vem com a central de backup;
Não suporta o HotStart, recurso onde é possível configurar um botão no gabinete para ser um atalho para um determinado programa, inclusive ligando o micro antes caso ele esteja desligado;
Possui suporte e compatibilidade a alguns programas da Microsoft e de terceiros por motivos de ter menos recursos;
Suporte a elementos gráficos DirectX 9 e 32 MB de memória gráfica;
 Não vem com o Centro de mobilidade do Windows (Windows Mobility Center) e Snipping Tool;
Não permite a criação de documentos XPS (XML Paper Specification), que é um novo formato de documentos que salva o layout do documento tal como ele seria impresso, criado pela Microsoft para concorrer com o formato PDF;
O Windows Vista Starter não pode fazer parte de uma rede Ad Hoc (também chamada de rede de computador a computador). Uma rede Ad Hoc consiste em uma rede temporária de computadores e dispositivos usados para uma finalidade específica, como executar um jogo de computador com vários participantes;
Não pode se conectar a um domínio. Os computadores da sua rede doméstica devem fazer parte de um grupo de trabalho;
Você não pode criar uma ponte de rede para unir duas ou mais redes. Entretanto, um computador que executa o Windows Vista Starter pode se comunicar com computadores de outra rede caso alguém em outro computador tenha criado uma ponte entre as redes.

Recursos Presentes no Windows Vista Starter

Interface superior a do Windows XP;
Windows Media Player 11;
Windows Movie Maker;
Windows Defender;
Windows Sidebar;
Controle dos Pais;
Novos Papéis de Parede;
Jogos Atualizados;
Internet Explorer 7, incluindo modo protegido, restauração dos padrões e Anti-Phishing (mas sem suporte a RSS);
Novo sistema de procura no computador (pesquisa instantânea);
Calendário do Windows;
Windows Mail (novo programa de e-mail), incluindo antiphishing;
Assistente de backup de arquivo;
Galeria de fotos do Windows;
Explorador de jogos;
Centro de facilidade de acesso, para controlar acesso a programas.

O que mudou?

A partir do Service Pack 1 foram feitas as seguintes alterações:

Limite de HD: esta versão é capaz de reconhecer até 250 GB em disco;
A rede com outros computadores funciona perfeitamente nesta versão;
Limite da RAM: agora reconhece até 2GB.

Objetivo do Windows Vista Starter

Atender a usuários iniciantes sem grandes conhecimentos de computação;
Atender a necessidades básicas de um computador;
Combater a pirataria;
Preço acessível.

Ver também

 Windows Vista
 Windows XP Starter Edition
 Windows 7 Starter

Ligações externas
 Microsoft - Apresentando o Windows Vista Starter
 Quais são as limitações do Windows Vista Starter?

Sistemas operativos
Windows Vista